Совет революционного командования:

 Совет революционного командования Ирака — высший орган власти в Ираке (1968—2003)
 Совет революционного командования Ливии — высший орган власти в Ливии (1969—1977).
 Совет революционного командования Курдистана — название органа, руководившего восстанием в Иракском Курдистане в середине 60-х — середине 70-х годов XX века
 Совет революционного командования Египта — высший орган власти в Египте (1952—1954)

Типы государственных органов